Баево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Баево — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Баево — село в Баевском районе Алтайского края.
 Баево — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Баево — село в Ардатовском районе Мордовии.
 Баево — село в Ичалковском районе Мордовии.
 Баево — деревня в Теньгушевском районе Мордовии.
 Баево — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Баево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Баево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Баево — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

См. также 

 Новое Баево
Старое Баево